Кру́глики () — деревня в Барановичском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Столовичского сельсовета. Расположена в 22 км по автодорогам к северо-востоку от центра Барановичей, на расстоянии 12 км по автодорогам к северо-востоку от центра сельсовета, агрогородка Столовичи. Ближайшие населённые пункты — деревни Стайки, Новые Войковичи и Мелеховичи.

История 
В 1909 году — посёлок Городищенской волости Новогрудского уезда Минской губернии, 4 двора.

После Рижского мирного договора 1921 года — в составе Городищенской гмины Новогрудского повета Новогрудского воеводства Польши. 

С 1939 года — в БССР, в 1940–62 годах — в Городищенском районе Барановичской, с 1954 года Брестской области. Затем — в Барановичском районе. С конца июня 1941 года до июля 1944 года оккупирована немецко-фашистскими войсками.

В 2013 году передана из упразднённого Меденевичского сельсовета в Столовичский.

Население

Литература

Примечания 

Населённые пункты Барановичского района
Столовичский сельсовет